Il gruppo dell'holtite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della dumortierite.

È composto dai seguenti minerali:
 Holtite
 Nioboholtite
 Titanoholtite

Note 

Holtite